Deutscher Klub steht für:
 Deutscher Klub (Verein), ehemaliger rechtsgerichteter, elitärer Verein in Österreich
 Deutscher Klub (österreichisches Abgeordnetenhaus), ehemalige Fraktion des österreichischen Abgeordnetenhauses, 1885–1888
 Deutscher Klub 1954, ehemalige politische Gruppierung in Deutschland
 Deutscher Herrenklub, Herrenklub in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
 Prager Deutscher Klub, Hochschulgruppe an der Juristischen Fakultät der Karls-Universität Prag 
 ehemalige gemeinsame Fraktion der deutschen Minderheit in polnischen Parlamenten; siehe Katholische Volkspartei (Polen) und Deutsche Partei (Polen)